O termo Louvre pode referir-se a:

 Museu do Louvre, um dos mais ricos e famosos museus do mundo, localizado em Paris.
 Palais du Louvre (ou Palácio do Louvre), o antigo palácio Real francês onde está instalado o Museu do Louvre.
 Pirâmide do Louvre, pirâmide de vidro situado no Palais du Louvre, em Paris, criado pelo arquiteto I. M. Pei 
 Louvre Abu Dhabi 
 4513 Louvre

Desambiguação